Ruta 231 o Carretera 231 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 231, en la provincia del Neuquén.

Chile 
 Ruta CH-231.

España 
 N-231.

Carreteras por número